Kwizda ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Kwisda (1866–1931), österreichischer Agrikulturchemiker
 Ferdinand Kwisda (1841–1897), österreichischer Apotheker
 Franz Johann Kwizda von Hochstern (1827–1888), österreichischer Pharmaunternehmer
 Julius Kwizda von Hochstern (1857–1924), österreichischer Pharmaunternehmer

Kwizda bezeichnet:
 Kwizda (Unternehmen), österreichisches Pharmaunternehmen